Georg Cardinal von Widdern ist der Name folgender Personen:

* Georg Cardinal von Widdern (Militärhistoriker) (1841–1920), deutscher Offizier und Militärhistoriker
 Georg Friedrich Cardinal von Widdern (1721–1804), deutscher Adliger und Politiker, Bürgermeister von Köpenick